Don Cherry peut désigner plusieurs personnalités :

  (1924-2018), chanteur et joueur de golf américain.
 Don Cherry (1934-), ancien joueur, entraineur et commentateur canadien de hockey sur glace. 
 Don Cherry (1936-1995), trompettiste de jazz américain, père de Neneh Cherry et Eagle-Eye Cherry.